Lamarque kan syfta på:

Personer 
 Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), fransk naturvetare
 Jean Maximilien Lamarque (1770-1832), fransk general under Napoleonkrigen

Geografi

Argentina
Lamarque (ort i Argentina)

Frankrike
Lamarque, Gironde
Lamarque-Pontacq
Lamarque-Rustaing